Maurice Bavaud (1916, Neuchâtel1941, Plötzensee), a tenté de tuer Adolf Hitler en 1938 ;
  (1923–2007), prêtre catholique, théologien, dogmatiques et ecumenicist suisse.

Références 

Patronyme français
Patronyme suisse